HAF est un sigle qui peut désigner :
 Hellenic Air Force (en français, Force aérienne grecque), la composante aérienne de l'armée grecque ;
 Heydər Əliyev Fondu (en français, Fondation Heydar Aliyev), une importante fondation caritative privée située à Bakou, Azerbaïdjan.